

Wydarzenia 

 Trwały rozpad Izraela  położony na północy Izrael ze stolicą w późniejszej Samarii, oraz leżącą na południu Judeę ze stolicą w Jerozolimie.

Zmarli 
 Salomon, syn Dawida, król Izraela